Tirah kan syfta på följande platser:

Israel 

 Tirat Karmel, ort, Haifa, 
 Tirah (ort i Israel), Centrala distriktet, 

Robotskapade Israelförgreningar